Gruppe A ved EM i fodbold for kvinder 2017 består af Belgien, Danmark, Holland og Norge. Kampene spilles fra den 16. til den 24. juli 2017.

Hold

Stillingen

Kampe
Alle angivne tider er lokale (UTC+2).

Holland vs Norge

Danmark vs Belgien

Norge vs Belgien

Holland vs Danmark

Belgien vs Holland

Norge vs Danmark

Referencer 

EM i fodbold for kvinder 2017